Aley (stad)
 Aley (district)